Calamus är ett släkte av fiskar. Calamus ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Calamus